Леа́ндро Хоаки́н Родри́гес Телечеа (; 19 ноября 1992, Монтевидео) — уругвайский и итальянский футболист, нападающий клуба «Рентистас».

Биография 
Леандро Родригес является воспитанником футбольного клуба «Ривер Плейт» из Монтевидео. Дебют футболиста в основном составе команды состоялся 25 августа 2012 года в матче против клуба «Хувентуд Лас-Пьедрас». 30 сентября 2012 года Родригес забил свой первый гол в профессиональной карьере, поразив ворота «Ливерпуля» из Монтевидео. Всего в свой дебютный сезон футболист принял участие в 24 матчах и забил 3 гола.

В сезоне 2013/14 Леандро забил 7 голов в 23 матчах за «Ривер Плейт» в чемпионате Уругвая, а также дебютировал в Копа Судамерикана, где принял участие в трёх встречах, но голами не отметился.

Наиболее успешным для Родригеса сезоном в «Ривер Плейте» стал сезон 2014/15, когда нападающий поразил ворота соперников своей команды 9 раз в 23 матчах чемпионата страны, а также забил один гол в четырёх матчах Копа Судамерикана.

28 августа 2015 года Леандро Родригес перешёл в клуб английской Премьер-лиги «Эвертон», подписав с клубом из Ливерпуля контракт на 4 года. Дебют игрока в «Эвертоне» состоялся 9 января 2016 года, когда он вышел на замену в матче Кубка Англии против клуба «Дагенем энд Редбридж».

Статистика

Клубная

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Эвертона»

Футболисты Уругвая
Футболисты Италии
Игроки КА «Ривер Плейт» Монтевидео
Игроки ФК «Брентфорд»
Игроки ФК «Эвертон»
Игроки ФК «Данубио»
Игроки ФК «Монтевидео Сити Торке»
Игроки ФК «Расинг» Монтевидео
Игроки ФК «Алебрихес де Оахака»
Игроки ФК «Рентистас»